Детективна література - це жанр літератури, що складається з історій про розкриття злочинів та таємниць. Відомо, що перші детективні історії почали з'являтися в середині 19 століття, коли в Англії відбувалися перші судові процеси зі злочинів.

Зазвичай, в детективній літературі дія відбувається у місці злочину або в його близькому оточенні, а головний герой - детектив або приватний детектив - розслідує справу. До переваг цього жанру належить можливість привернути увагу читача та підтримати його інтерес до кінця історії.

Детективну літературу можна розділити на кілька піджанрів, таких як:

 Класичний детективний роман - це історії про розкриття складних злочинів, в яких зазвичай використовуються методи науки та логіки.
 Поліцейський детектив - це історії про роботу поліції та її співпрацю з приватними детективами.
 Хоррор-детектив - це історії про злочини, які мають характер жахів та містику.
 Спін-оффи - це історії, які виходять зі світу вже відомих детективних романів.
 Трилер-детектив - це історії про злочини, в яких небезпека завжди на висоті, та головний герой повинен боротися не лише зі злочинцем, але і з часом.
 Психологічний - він побудований на психологічних колізіях, розкритті особливостей характерів персонажів, у тому числі слідця й злочинця.

Детективна література є дуже популярним жанром, який викликає інтерес та навчає логіки, аналізу та розв'язанню проблем. Можна згадати за детективний роман.

Детективний роман - це жанр літератури, який містить елементи розслідування злочинів та розкриття таємниць. Зазвичай це історії про детективів або приватних детективів, які розслідують злочини, використовуючи свій інтелект та досвід.

Загальна схема детективного роману полягає у тому, що персонажі висувають версії та підозри про те, хто може бути винним у злочині, а потім збирають докази, щоб підтвердити свої припущення. Зазвичай роман закінчується розкриттям злочину та виявленням винуватця.

Серед найвідоміших детективних романів можна виділити такі:

 "Мисливець за скарбами" Роберта Льюїса Стівенсона
 "Мурашки по шкірі" Агати Крісті
 "Злочин і кара" Федора Достоєвського
 "Шерлок Холмс" Артура Конан Дойла
 "Дівчина з тату дракона" Стіга Ларссона

Ці книги популярні серед читачів у всьому світі і з часом стали класикою жанру детективного роману.

Джерело:  .